Der Ausdruck Vulgarismus bezeichnet:
in der Rechtswissenschaft: eine rechtskulturelle Stilhaltung im spätantiken römischen Recht
in der Sprachwissenschaft: ein derbes, vulgäres oder obszönes Wort, siehe Vulgarismus (Sprache)